Vålerenga Oslo – norweski klub sportowy z siedzibą w stolicy kraju Oslo. Klub posiada 6 sekcji sportowych.

Sekcje sportowe klubu:
 Vålerenga Fotball – norweski klub piłkarski
 Vålerenga Ishockey – norweski klub hokejowy
 Vålerenga Oslo (piłka ręczna) – norweski klub piłki ręcznej
 Vålerenga Oslo (hokej na trawie) – norweski klub hokeja na trawie
 Vålerenga Oslo (futbol amerykański) – norweski klub futbolu amerykańskiego
 Vålerenga Oslo (bandy) – norweski klub bandy